Brande (parochie), een parochie in Denemarken
Brande (stad), een stad in Denemarken